Городская усадьба И. Л. Чернышёва — памятник архитектуры, расположенный в Москве.

История 

В XVIII веке в здании располагалась шёлковая фабрика, принадлежащая купцу Андрею Ивановичу Бабушкину. В 1756 году его сыновья — Пётр и Семён, перестроили старинные палаты, находившиеся на их участке.

В 1787 году владельцем усадьбы стал генерал-поручик И. Л. Чернышёв. Главный дом претерпевает изменения: в правой части появляется балкон на каменных аркадах.

В 1859 году имение было продано табачному фабриканту М. И. Бостанджогло, который, как гласит предание, нанёс «жестокое поражение чубукам и трубкам, измыслив для замены их бумажные гильзы или патроны».

В 1920-е годы в усадьбе располагался Бауманский райком. В 1930-е годы перед зданием главного дома, на месте флигелей и ограды с воротами, был выстроен восьмиэтажный корпус кооператива «Бауманский строитель». В нём перед Великой Отечественной войной жил разведчик Николай Иванович Кузнецов.

Во время реконструкции в 2000 году на фасаде усадьбы были обнаружены остатки барочных наличников и украшений XVIII века.

В настоящее время усадьба И. Л. Чернышёва является объектом культурного наследия.

Источники 
 Городская усадьба И. Л. чернышёва — Знаменитые и известные исторические здания и дома Москвы
 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ/ Городская усадьба (дом З. Г. Чернышева), XVII—XVIII вв.

Примечания 

Чернышёва
Здания и сооружения Старой Басманной улицы